Алабугин — русская фамилия.

Известные носители 
 Алабугин, Фёдор Андреевич (1912—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сержант.
 Алабугина, Анна Алексеевна (1908—1972) — колхозница, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР.